Лонге — фамилия. Известные носители:
 Лонге, Жан (1876—1938) — французский политик, член Французской секции рабочего интернационала.
 Лонге, Женни (1844—1883) — французский и британский политик, дочь Карла Маркса, мать Жана и Эдгара Лонге.
 Лонге, Жерар (род. 1946) — французский политик, министр обороны Франции (с 2011).
 Лонге, Карл-Жан (1904—1981) — французский скульптор и участник движения Сопротивления, сын Жана Лонге.
 Лонге, Шарль (1839—1903) — французский журналист, участник Парижской коммуны, муж Женни Лонге, отец Жана и Эдгара Лонге.
 Лонге, Эдгар (1879—1950) — французский медик, участник движения Сопротивления.